bagnica – rodzaj roślin z rodziny bagnicowatych (Scheuchzeriaceae F. Rudolphi), obejmujący jeden gatunek - bagnicę torfową

2 miejscowości w Polsce:
 Bagnica – osada w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Rzeczenica
 Bagnica – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Polanów

2 cieki w Polsce
 Bagnica – rów, dopływ Bukowa
 Bagnica – struga, dopływ Drawy

Zobacz też